Digital Video Broadcasting
 Drentsche Voetbalbond